Sumapaz steht für:
 Río Sumapaz, ein Fluss im Department Cundinamarca, Kolumbien
 Parque Nacional Natural Sumapaz mit dem Páramo von Sumapaz, dem flächenmäßig größten Hochmoor der Welt, in der Nachbarschaft von Bogotá
 Provinz Sumapaz (Kolumbien), eine Provinz des Departments Cundinamarca
 Sumapaz (Bogotá), Stadtbezirk von Bogotá